Немцева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Немцева, Алевтина Олеговна (род 1989) — российская волейболистка.
 Немцева, Галина Григорьевна (род. 1975) — российский политик, депутат Госдумы VI созыва.
 Немцева, Нина Борисовна (род. 1926) — советский и узбекистанский учёный-медиевист, археолог и архитектор-реставратор.